Richie Rich – amerykański komiks
 Richie Rich – amerykański serial animowany z 1980
 Richie milioner (ang. Richie Rich) – amerykański film komediowy z 1994
 Richie Rich – amerykański serial animowany z 1996
 Richie Rich – amerykański serial z 2015
 Richie Rich, właśc. Richard Serrell (ur. 1968) – amerykański raper